Ferm – elektronarzędzia
 Ferm – pierwiastek chemiczny